Jean-Claude Merlin född 1954 i Le Creusot, är en fransk astronom.

Minor Planet Center listar honom som J.-C. Merlin och som upptäckare av 66 asteroider.

Asteroiden 57658 Nilrem är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Merlin

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av JC Merlin

Referenser 
 

Födda 1954
Män
Personer från Le Creusot
Levande personer
Franska astronomer under 1900-talet
Franska astronomer under 2000-talet